13-я армия () — воинское подразделение японской Императорской армии, действовавшее во время японо-китайской войны (1937—1945).

Сформирована 23 сентября 1939 года под командованием генерала Суэтака. Входила в состав Экспедиционной армии в Китае, её основной задачей были гарнизонная служба в Шанхае и прилегающих провинциях, формирования и обучения новых частей, а также борьба с партизанами (в том числе при содействии сил коллаборационистского реформированного правительства Китайской республики и его преемника, режима режима Ван Цзинвэя.

Позже армии было поручено воспрепятствовать возможным высадкам союзников в нижнем течении реки Янцзы районе (Восточный Китай).

13-я армия сдалась в Шанхае китайским гоминьдановским войскам после капитуляции Японии.

Литература 
 Dorn, Frank (1974). The Sino-Japanese War, 1937-41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor. MacMillan. ISBN 0-02-532200-1.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 12th Army

Японские армии во Второй мировой войне